Вербрюгген () — фамилия. Известные носители:

 Вербрюгген, Гаспар Петер (младший) (1664—1730) — фламандский художник.
  (1635—1681) — фламандский художник.
 Вербрюгген, Генри (1873—1934) — бельгийский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.